Grad u Danskoj:
 Frederikshavn, grad u regiji Sjeverni Jutland

Općina u Danskoj:
 Frederikshavn (općina), općina u regiji Sjeverni Jutland